Барометр мировой коррупции () — ежегодное социологическое исследование неправительственной международной организации Transparency International, проводимое для того, чтобы выяснить уровень восприятия коррупции, мнения граждан о том, какие государственные и общественные институты наиболее подвержены коррупции, учесть практический опыт столкновения с коррупцией. Исследование так же предполагает оценку респондентами эффективности деятельности власти по противодействию коррупции. Исследование проводится ежегодно с 2003 года в более чем 60 странах мира. Для небольшого числа стран, в том числе Бразилии и России, данные были исключены из-за опасений по поводу достоверности и надёжности. В России используется аналогичное исследование «Бизнес-барометр коррупции», проводимое торгово-промышленной палатой России.

Давали ли вы взятки в 2013?

Примечания

Ссылки 
 Результаты барометра по годам
  Коррупция во благо. Портников развел всех, как котят

Социологические исследования
Взяточничество
Экономические сравнения стран
Экономика коррупции
Борьба с коррупцией